Железная дорога Диакоптон — Калаврита () — историческая железнодорожная линия в Греции с шириной колеи 750 мм между городами Диакоптон и Калаврита в Ахее на Пелопоннесе. Линия длиной 22 километров проходит от побережья Коринфского канала через ущелье  в город Калавриту.

Железная дорога была построена компанией  (SPAP). Инфраструктура и подвижной состав в настоящее время принадлежит Организации Железных Дорог Греции (OSE), а оператором линии является компания TrainOSE.

Техническая информация 
Железная дорога состоит из одного пути с шириной колеи 750 мм. Длина дороги 22 346 м, высота над уровнем моря 720 метров. Максимальный уровень наклона железнодорожного полотна 17,5 %. На всем протяжении линии существует три секции с установленным зубчатым механизмом. Общая длина таких секций 3,8 км. Максимальная скорость на линии 40 км/час, на участках с зубчатым механизмом — 12 км/час.

На линии расположен мост через ущелье Вурайкос, а также многочисленные тоннели. Депо и все техническое оборудование расположено в Диакоптоне.

Современное состояние и расписание 
OSE провела крупную реконструкцию железнодорожного полотна в северной части дороги, а также реконструкцию технических сооружений: мостов и тоннелей. В настоящее время линия обслуживается по ограниченному расписанию: три поезда в каждом направлении в будние дни и два дополнительных поезда в выходные и праздничные дни.

По состоянию на лето 2014 года отправление поездов из Диакоптона осуществлялось в 08:45, 11:15 и 14:32 с понедельника по пятницу и в 08:45, 11:15, 12:33, 14:32 и 15:52 в выходные и праздничные дни. Поезда в направлении Калаврита — Диакоптон отправляются в 09:57, 12:27, 15:50 с понедельника по пятницу и в 09:57, 12:27, 14:30, 15:50 и 17:08 по выходным дням. Билеты на поезд в оба направления приобретаются на железнодорожной станции в Диакоптоне.

Подвижной состав

Паровые локомотивы 
6 паровых локомотивов были сконструированы специально для этой линии.

Дизельные локомотивы 
Первая партия современных дизельных локомотивов для линии Диакоптон — Калаврита состояла из трех дизель-электрических поездов (класс 3001), построенных компанией  в 1958 году. Поезда были пронумерованы от ΑΔΚ 01 до ΑΔΚ 03. Затем нумерация была изменена на ΑΒδφπτ 3001, ΑΒδφπτ 3002, ΑΒδφπτ 3003. Три аналогичных поезда (Class 3004) были построены компанией  в 1967 году и пронумерованы от ΑΒδφπτ 3004 до ΑΒδφπτ 3006.

Четыре новых дизель-электрических локомотива (класс 3107) были заказаны у компании Stadler Rail и поступили в эксплуатацию в 2009 году.

Примечания 

Железные дороги Греции‎
Ахея